Екстра́ктор (від  або  <  — «видобування») — термін, який має кілька значень:
 Екстрактор — апарат для розділення рідких або твердих речовин за допомогою селективних розчинників (екстрагентів)
 Екстрактор (хірургічний екстрактор) — хірургічний інструмент.
 Екстрактор (гільзовий екстрактор) — пристрій у вогнепальній зброї для виймання гільз.
 Екстрактор (рибальський екстрактор) — пристрій для зняття риби з гачка

Див. також 
 Екстрактор Сокслета